Plusieurs gares ferroviaires françaises portent le nom de Saint-Vaast :
 Gare de Saint-Vaast - Bosville ;
 Gare de Saint-Vaast-d'Équiqueville
 Gare de Saint-Vaast-la-Haut, à Valenciennes ;
 Gare de Saint-Vaast-la-Hougue ;
 Gare d'Aubin-Saint-Vaast ;
 Gare de Biache-Saint-Vaast.

Saint-Vaast